ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1939—1940 — 46-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад команди

Чемпіонат Австрії 

Бомбардири: Деккер, Ганке по 10, Гронек — 6, Бортолі — 5, Фішер, Гшвайдль — по 2, 1 автогол суперника

Турнірна таблиця

Кубок Німеччини

Товариські матчі

Посилання 
 
 

1939–1940
Ферст Вієнна